— уезд, расположенный в префектуре Мияги, Япония.

По оценкам на 1 сентября 2017 года, численность населения составляет 82 905 человек, площадь 428,17 км², плотность населения 194 человек на один км².

Уезд Сибата состоит из четырёх посёлков.

С 1878 года, когда были восстановлены уезды как административные единицы, границы уезда Сибата остаются неизменными.

Посёлки 
 Огавара
 Мурата
 Сибата
 Кавасаки

Население 
Ниже показана динамика изменения численности населения в уезде Сибата.

История 
Первое упоминание встречается в документе эры Ёро, в котором говорится, что уезд Катта был выделен из уезда Сибата в 10-ю луну 5-го года Ёро (721 год). Таким образом, можно сказать, что уезд Сибата в те времена представлял собой территорию, на которой расположены современные уезды Сибата и Катта.

В период Бакумацу (с 1853 по 1869 год) уезд Сибата входил в состав провинции Муцу, и находился на территории княжества Сэндай.

Согласно статистической книге «Кюдака Кюрё Торисирабэтё» (), составленной правительством в начале эпохи Мэйдзи для каждой префектуры, на территории уезда находилось 35 сёл:  
Фунаока , Каминомё , Наканомё , Симономё , Оя , Фунабасами , Иримано , Ёккаитиба , Камикавана , Эбиана , Конарита , Нарита , Окавара , Тайра , Цуцуми , Ниттэра , Оямада , Фукуда , Нумабэ , Усуги , Сэкиба , Коидзуми , Муратаго , Аситатэ , Оно , Мотоисаго , Имадзюку , Каваути , Хасэкура , Иримада , Суго , Томидзава , Хадзака , Нумата , Маэкава .

1 апреля 1889 года с введением новой муниципальной системы были образованы посёлок Огавара () и 7 сёл: Канагасэ (), Фунаока (), Цукиноки (), Нумабэ (), Мурата (), Томиока () и Кавасаки ().
1 апреля 1894 года были образованы уездные органы управления в посёлке Огавара
31 октября 1895 года село Мурата преобразовано в посёлок Мурата (村田町)
1 апреля 1904 года село Цукиноки преобразовано в посёлок Цукиноки (槻木町)
1 апреля 1923 года уездный совет упразднён, уездная администрация остаётся
1 июля 1926 года уездная администрация упразднена
3 ноября 1941 года село Фунаока преобразовано в посёлок Фунаока (船岡町)
3 мая 1948 года село Кавасаки преобразовано в посёлок Кавасаки (川崎町)
20 апреля 1955 года посёлок Мурата, село Нумабэ и часть села Томиока сливаются в один посёлок Мурата. Посёлок Кавасаки и часть села Томиока сливаются в посёлок Кавасаки
1 апреля 1956 года посёлки Фунаока и Цукиноки сливаются и образовывают новый посёлок Сибата (柴田町)
30 сентября 1956 года посёлок Огавара и село Канагасэ сливаются в посёлок Огавара
14 марта 1960 года часть посёлка Кавасаки (0,54 км², 133 человека) вошла в состав посёлка Мурата

Примечания

Ссылки 
Большой словарь японских топонимов Кадокава (4-ый том).  Префектура Мияги 宮城県

Уезды префектуры Мияги